Horvátország
Brič falu Buje községben Isztria megyében

 Szlovénia
Brič falu Koper községben